Singularita ( — ojedinělý, jedinečný) je výraz pro výjimečný bod v jinak spojitém průběhu nějakého děje, funkce apod. Používá se podle oblasti v různých významech:

 Singularita (matematika) – výjimečný bod, v němž funkce není definována nebo nemá řešení, derivaci apod.
 singularita (komplexní analýza) – v komplexní analýze bod, po jehož vynětí je daná funkce holomorfní
 singularita (geometrie) – bod, kterému lze přiřadit více rozdílných souřadnic

 gravitační singularita – ve fyzice, metrický tenzor, např. uvnitř černé díry
 fyzikální singularita
 souřadnicová singularita
 počáteční singularita – počátek vesmíru při velkém třesku, kdy nelze aplikovat běžné fyzikální zákony

 singularita (meteorologie) – pravidelná odchylka od celkového trendu počasí v meteorologii
 technologická singularita – výjimečný „bod“ či období, související s exponenciálním rozvojem výpočetních technologií ve futurologii a science fiction

 singularita (mytologie) – v moderní mytologii tzv. bod Omega, nejvyšší stupeň vědomí či inteligence, k němuž údajně směřuje evoluce.

Filozofické pojmy
Funkcionální analýza